Cristaldi (pron. kristàldi) è un cognome di origine laziale, derivato nel tardo Seicento da un altro cognome, Castaldi, di origine longobarda.

Castaldo o Gastaldo, dall'etimo germanico gastald, era difatti un dignitario longobardo nominato dal Re come amministratore territoriale con ampi poteri civili, militari e giudiziari.

In seguito al Risorgimento ed all'unità d'Italia, il cognome si diffuse principalmente in Sicilia, soprattutto nel catanese e nel trapanese, con un ceppo secondario nell'area tra il brindisino ed il leccese e nella Calabria settentrionale.

Portano questo cognome:

Belisario Cristaldi (1764-1831), Cardinale della Chiesa cattolica nato a Roma;
Franco Cristaldi (1924-1992), produttore cinematografico italiano nato a Torino;
Nicolò Cristaldi (n. 1950), politico italiano, ex Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ed ex parlamentare.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Cognomi italiani